Jürgen Ovens (1623-1678), peintre et marchand d'art
 Laurence Ovens (né en 1985), joueur de rugby à XV anglais